Round Lake (Canada), een meer in Canada
 Round Lake (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Round Lake (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Round Lake (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Little Round Lake, een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin